И́нна Степа́нова:
 Степанова, Инна Эдуардовна (род. 1967) — российский учёный-геофизик.
 Степанова, Инна Яковлевна (род. 1990) — российская спортсменка, стрелок из лука.